Goa o GOA puede referirse a:

Goa, es un estado de la India.
Goa trance, subgénero musical derivado del trance.
Goa Vieja, sitio Patrimonio de la Humanidad, en la India.
Aeropuerto de Génova, por su código IATA.